San Venerio – arcivescovo di Milano
 San Venerio – monaco ed eremita
 San Venerio – frazione del comune della Spezia, in Liguria